Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du 13 au .

Annika Beck remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbora Záhlavová Strýcová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Timea Bacsinszky et Kristina Barrois.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Luxembourg
Tennis en octobre 2014
Tennis